Гольф — многозначное слово.

 Гольф (или водолазка, бадлон) — тонкий, облегающий тело свитер с высоким, узким, обычно отворачивающимся воротом.
 Гольф — спортивная игра, в которой загоняют мячик в лунки ударами клюшек.
 Фольксваген Гольф — автомобиль компании Volkswagen.
 Лада Гольф — семейство российских электромобилей, выпущенных единичными экземплярами.
 Гольфы — чулки длиной до колен.